Флаг Никола́евского муниципального района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, и являющийся официальным символом района как муниципального образования, символизирующий его достоинство и административное значение, единство его территории и населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления Николаевского района Волгоградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 16 марта 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3648.

24 февраля 2008 года состоялась официальная презентация официальных символов района — герба и флага.

Описание 
«Флаг Николаевского муниципального района представляет собой полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, воспроизводящее символику герба Николаевского муниципального района.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основании герба, геральдическое описание которого гласит:

В червлёном щите лазоревый волнообразный окантованный золотом пояс, на который крестообразно положены два золотых пшеничных снопа, во главе щита серебряный омофор Святителя Николая чудотворца и раскрытая книга, под которой золотая солонка, наполненная пирамидообразно серебряной солью. В нижней части щита серебряный цветок тюльпана между двумя золотыми листьями. Щит венчает золотая земельная корона о пяти зубцах.

9 октября 2007 года, в соответствии с рекомендациями Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, в описание герба было внесено изменение, не влияющие на его отображение:

В червлёном поле лазоревый волнистый тонко окантованный золотом пояс, поверх всего — два скрещённых золотых пшеничных снопа, перевязанные золотой же лентой и сопровождаемые вверху золотой солонкой с солью, над ней серебряной раскрытой книгой, выше и по сторонам которой серебряный с чёрными крестами омофор, внизу тюльпаном с золотым стеблем и листьями и серебряным соцветием.

15 мая 2009 года предыдущее решение было отменено и сразу же утверждено повторно.

Синий, окантованный золотом пояс и пшеничные снопы символизируют самоотверженный и неустанный труд людей, сделавших бескрайние степные просторы вдоль берегов великой русской реки Волги богатым аграрным краем. Земли загадочной и неповторимой, где по весне лазоревым цветом расцветают тюльпаны.

Солонка с солью — символ гостеприимства. Символ дружбы и верности. Символ, уходящий своими корнями в историю зарождения Николаевской слободы. Как известно, первыми поселенцами этих мест были чумаки из Харькова и Полтавщины.

Серебряная книга и омофор с чёрными крестами обозначают просвещение, знание, образование, чистый разум, святость. Это предметы, символизирующие легенду об иконе Николая-угодника, найденной в этих местах.

Красный цвет — символ храбрости, мужества и неустрашимости.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения;

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, чистоты, мира и взаимопонимания;

Синий цвет — символ чести, благородства, истины и добродетели.

Примечания